

Persone
 Alan Riverstone McCulloch (1885-1925) – ittiologo australiano
 Alexander McCulloch (1887-1951) – canottiere britannico
 Andy McCulloch, propr. Andrew McCulloch (1945) – batterista britannico
 Benjamin McCulloch (1811-1862) – generale e politico statunitense
 Christopher McCulloch, noto anche con lo pseudonimo di Jackson Publick (1971) – fumettista, sceneggiatore, regista e doppiatore statunitense
 Iain McCulloch, propr. John Balfour McCulloch (1954) – ex calciatore scozzese
 Ian McCulloch (1939) – attore scozzese
 Ian McCulloch (1959) – cantante inglese
 Jimmy McCulloch, propr. James McCulloch (1953-1979) – musicista e cantautore scozzese
 John Ramsay McCulloch (1789-1864) – economista scozzese
 Kaarle McCulloch (1988) – pistard australiana
 Lee McCulloch (1978) – allenatore di calcio ed ex calciatore scozzese, di ruolo centrocampista
 Robert P. McCulloch (1911-1977) – imprenditore e inventore statunitense
 Warren McCulloch (1898-1969) – neurofisiologo statunitense

Altro
 Contea di McCulloch, in inglese McCulloch County – contea dello Stato del Texas, negli Stati Uniti
 McCulloch Motors Corporation – azienda statunitense produttrice di motoseghe
 McCulloch Aircraft Corporation – divisione della compagnia statunitense McCulloch Motors Corporation